ад-Досари́:

 Абдулла Джумаан ад-Досари () — саудовский футболист, нападающий.
 Хамис ад-Досари () — саудовский футболист, полузащитник .

См. также 
 Убайд ад-Дусари () — саудовский футболист, нападающий.